Apinella frigida är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ernst Otto Kuntze. Apinella frigida ingår i släktet Apinella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
frigida